Stethaspis är ett släkte av skalbaggar. Stethaspis ingår i familjen Melolonthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Stethaspis